Сандарово — село у Чеховському районі Московської області, міське поселення Стовбова
  — залізнична станція Великого кільця МЗ у Чеховському районі Московської області